Durango kan syfta på

 Elfrid Dürango (1870–1935) – en svensk tidningsman
 Sigfrid Durango (1906–1989) – en svensk ornitolog
 Durango (1999) – en film från 1999, originaltitel Durango
 Durango Kids – en amerikansk film från 1999, originaltitel Durango Kids
 Durango Automotive – ett racingstall i bland annat GP2

Geografi

Mexiko 

 Durango (delstat), 
 Victoria de Durango, en ort och kommun i Mexiko,

Spanien 

 Durango (kommun), Baskien, Bizkaia, 
 Durango (kommunhuvudort), Baskien, Bizkaia,

USA 

 Durango, Colorado, countyhuvudort, La Plata County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar